Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Indos, roi de Scythie ;
 Indos, un autochtone ancêtre des Indiens.
Indos : descendants de colons Néerlandais expulsés d' Indonésie (ex-Indes Néerlandaises), entre 1945 et 1965, qui vivent de nos jours surtout aux Pays-Bas.

Voir aussi